Платфо́рма 106-й киломе́тр — остановочный пункт Волховстроевского отделения Октябрьской железной дороги. Располагается в 500 м к северо-востоку от деревни Пурово Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленинградской области, у западной окраины садоводческих массивов Пурово и Пупышево.

Расписание

Примечания 

Остановочные пункты Волховстроевского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волховского района